Mundial 1998 puede referirse a los siguientes campeonatos:

 Campeonato Mundial de Ajedrez 1998, para el de ajedrez;
  Campeonato Mundial de Baloncesto de 1998, para el de baloncesto;
 Campeonato Mundial de Biatlón de 1998 para el de biatlón;
  Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña de 1998 para el de ciclismo de montaña;
  Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista de 1998, para el de ciclismo en pista; 
  Campeonato Mundial de Esgrima de 1998 para el de esgrima;
  Copa Mundial de Fútbol de 1998, para el campeonato mundial de fútbol,
donde también se ambienta una historieta de la serie Mortadelo y Filemón titulada precisamente Mundial 98;
  Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica de 1998 para el de gimnasia rítmica;
  Campeonato Mundial de Natación de 1998, para el de natación;
 Campeonato Mundial de Polo de 1998, para el de polo;
  Campeonato Mundial de Voleibol Masculino de 1998 para el de voleibol masculino, y 
  Campeonato Mundial de Waterpolo Masculino de 1998 para el de waterpolo masculino.